Такмичење у пливању у дисциплини 200 метара слободним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 22. јула (квалификације и полуфинале) и 23. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 68 такмичара из 60 земаља. Титулу светског првака из 2017. са успехом је одбранио кинески пливач Суен Јанг који је финалну трку испливао у времену од 1:44,93 секунди. Сребрну медаљу освојио је члан репрезентације Јапана Кацухиро Мацумото, док су бронзану медаљу поделили Мартин Маљутин из Русије и Британац Данкан Скот који су финалну трку испливали у идентичном времену 1:45,63 минута.

Током церемоније доделе медаља дошло је до вербалног сукоба између кинеског и британског пливача, пошто је Скот одбио да буде на подиуму заједно за кинеским пливачем кога је јавно оптужио за допинг и варање.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 200 метара слободним стилом за мушкарце било је пријављено 68 такмичара из 60 земаља, а свака од земаља имала је право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 22. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:57 по локалном времену, пливало се у седам квалификационих група, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима.

Полуфинала 
Полуфиналне трке су пливане 22. јула у вечерњем делу програма, са почетком од 21:12 минута по локалном времену.

Прво полуфинале 

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка је пливана 23. јула са почетком од 20:02 по локалном времену.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

слободно